Die du Maurier Open 1997 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Toronto. Es war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 11. bis 17. August 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Toronto